Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) puede estar refiriéndose a:

 Dirección General de Aeronáutica, antiguo organismo estatal de España.
 Dirección General de Aeronáutica Civil, el organismo de aviación civil de Bolivia.
 Dirección General de Aeronáutica Civil (Chile), el organismo de aviación civil de Chile.
 Dirección General de Aeronáutica Civil, el organismo de aviación civil de Guatemala.
 Dirección General de Aeronáutica Civil, el organismo de aviación civil de Honduras.
 Dirección General de Aeronáutica Civil, el organismo de aviación civil de México.